Un consensus est un accord général
 En droit, un accord consensuel désigne un accord, un contrat formé par le seul constat du consentement des parties.
 Le théorème du consensus est une formule en algèbre de Boole
 Le Consensus de Washington est un corpus de mesures économiques recommandées par le FMI et la banque mondiale pour les pays en voie de développement pendant les années 1990
 En informatique, le consensus est un problème fondamental de la théorie du calcul distribué